Die spanische Provinz Almería hat 103 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Almeria
!Almeria
!Gemeinden